XVI чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 6 октября 2006 по 29 апреля 2007 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, в котором по туровой системе в 4 круга разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также провели микротурнир. Худшая команда по его итогам покинула Суперлигу.

Предварительный этап 

 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей.

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |
{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |1-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07.10||align=left rowspan=2|Галычанка — Искра|| 3:1 || 23:25 || 25:16 || 25:9 || 25:10 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|08.10|| 3:0 || 25:19 || 25:20 || 25:21 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07.10||align=left rowspan=2|Северодончанка — Орбита|| 3:2 || 24:26 || 25:18 || 23:25 || 25:19 || 15:9
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|08.10|| 3:2 || 25:21 || 25:18 || 23:25 || 15:25 || 15:11
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07.10||align=left rowspan=2|Джинестра — Керкинитида|| 2:3 || 25:21 || 25:20 || 23:25 || 23:25 || 13:15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|08.10|| 3:1 || 25:21 || 19:25 || 25:13 || 25:20 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07.10||align=left rowspan=2|Круг — Рось|| 3:0 || 25:19 || 25:17 || 25:16 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|08.10|| 3:0 || 25:15 || 25:16 || 25:14 ||  ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 Финальный этап 
 За 1—4 места 

 За 5—8 места 

 На финальном этапе учитывались все очки, набранные в играх предварительного этапа.

 Переходные игры за право играть в Суперлиге 

 Призёры 
 «Круг» (Черкассы): Анна Вергун, Анастасия Датий, Ирина Жукова, Марина Захожая, Татьяна Козлова, Александра Коляда, Екатерина Кулик, Марина Марченко, Олеся Сафронова, Елена Сидоренко, Дарья Старцева, Ирина Трушкина. Главный тренер — Сергей Голотов.

 «Джинестра» (Одесса):

 «Орбита-Университет» (Запорожье)''':

Индивидуальные призы

Высшая лига

Первый этап

Второй этап

За 1—4 места

За 5—8 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины
 

2006 год в волейболе
2007 год в волейболе